A Forst a következőket jelentheti:
Forst, település Németországban, Baden-Württenbergben
Forst, település Németországban, Brandenburgban
Forst, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz Cochem-Zell járásában (Kaisersesch)
Forst, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz Cochem-Zell járásában (Zell)
Forst, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz Altenkirchen járásában
Forst, község Svájcban, Bern kantonban
Forst, olasz gyártmányú sör